Miejscowości w Australii:
 Woodside – miejscowość w stanie Australia Południowa
Miejscowości w USA:
 Woodside – miejscowość w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Mateo
 Woodside – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Kent
 Woodside – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
Gminy w USA:
 Woodside (ang. Woodside Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Woodside (ang. Woodside Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Woodside (ang. Woodside Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Woodside (ang. Woodside Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Oregon
W Wielkiej Brytanii:
 Woodside – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Woodside – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Woodside – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Woodside (Croydon) – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Woodside – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Woodside – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Woodside – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Woodside – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Woodside (Haringey) – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Woodside – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Woodside – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Woodside – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Woodside (Shropshire) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Woodside (Telford and Wrekin) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Woodside (Watford) – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Woodside (Welwyn Hatfield) – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Woodside – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Woodside – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)